Семячик — название группы вулканов на юго-востоке Камчатки:
 Большой Семячик;
 Малый Семячик;
 Центральный Семячик.